Тонунц () — армянская фамилия. Известные носители:

 Тонунц, Гурген Ованесович (1922—1997) — советский киноактёр.
 Тонунц, Елена Константиновна (род. 1954) — советская и российская киноактриса, режиссёр, сценарист и продюсер.